Une nouvelle vie est un roman de Françoise Bourdin publié en 2008.

Résumé
Avec l'accord de ses frères orphelins, Alban, licencié d'Air France, a repris, près de Trouville, avec Valentine, la villa de sa grand-mère Joséphine qui habite à côté. Ils découvrent que leur mère était schizophrène. Valentine annonce à Alban qu'elle est enceinte et ils se marient. David, ami d'Alban, est témoin de Valentine. Au repas de mariage, Joséphine confie à David que le père d'Alban a tué sa femme avant de se suicider, mais David le garde pour lui.

Éditions françaises 
 Paris, Éditions Belfond, 2008 
 Paris, Pocket,  , 2010 

Roman de Françoise Bourdin
Roman français paru en 2008